Sérvio Sulpício Galba  foi o nome de muitos nobres romanos:

 Galba - imperador de Roma entre 68 e 69 d.C.
 Sérvio Sulpício Galba (cônsul em 144 a.C.) — cônsul em 144 a.C.
 Sérvio Sulpício Galba (cônsul em 108 a.C.) — cônsul em 108 a.C.
 Sérvio Sulpício Galba (pretor em 54 a.C.) - pretor em 54 a.C.

Desambiguações de antropônimos